La Flandre ( Communauté flamande et Région flamande) a connu plusieurs dirigés par Kris Peeters :
 Gouvernement Peeters I ( - )
 Gouvernement Peeters II ( - )

Homonymie de gouvernement